Анастасия Сидорова:
 Сидорова, Анастасия Александровна (род. 1993) — российская кикбоксер.
 Сидорова, Анастасия Сергеевна (род. 1996) — российская гимнастка.